Clant ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaan Clant (1599–1665), niederländischer Jonkheer
 Otto Clant (1532–1586), niederländischer Jonkheer und Ritter

Siehe auch:
 Klant
 Klandt